Дячук — фамилия.
 Дячук, Андрей Ефимович (Дьячук; 1921—1945) — старший сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза.
 Дячук, Назар (род. 1991) — украинский спортсмен; Мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу.

Двойная фамилия 
 Дячук-Ставицкий, Юрий Михайлович (1947—2020) — советский и украинский футболист и тренер.